Movimento Novo Rumo (Sao Tomé en Principe)
 Mouvement National Républicain (Frankrijk)
 Mouvement national royaliste
 Mozambican National Resistance (RENAMO)
 Movimiento Nacionalista Revolucionario (Boliva)
 Metro-North Railroad in New York